Роберт II (2 марта 1316 — 19 апреля 1390) — король Шотландии с 1371 года, основатель династии Стюартов на шотландском престоле. Был внуком Роберта I Брюса, в правление своего дяди Давида II участвовал во Второй войне за независимость Шотландии, был регентом королевства, пока Давид находился в английском плену.

Молодые годы 
Роберт Стюарт был сыном Уолтера Стюарта и Марджори Брюс, дочери короля Шотландии Роберта I Брюса. От своей матери Роберт унаследовал права на шотландский престол. Уже в 1318 году парламент страны признал двухлетнего Роберта наследником короля Роберта I. Вскоре у короля родился сын Давид II, что несколько уменьшило шансы Стюарта, но бездетность Давида II в конечном счете привела Роберта на трон Шотландии.

Являясь крупнейшим магнатом Шотландии и ближайшим родственником короля Роберт Стюарт еще с юношества стал играть важную роль в политической жизни страны. Уже в 1332 году юный Стюарт под руководством Арчибальда Дугласа участвовал в военных кампаниях против Эдуарда Баллиоля, а после поражения шотландцев в битве при Халидон-Хилле в 1333 году укрывал в Дамбартоне короля Давида II до его отплытия во Францию. Вместе с Джоном Рэндольфом, графом Морейским, Роберт был избран регентом Шотландии на период отсутствия короля. Первоначально регентам сопутствовала удача, и они смогли освободить от английских войск западную часть страны, но пленение Рэндольфа и атака англо-ирландского флота на владения Стюартов в 1335 году вынудили Роберта пойти на примирение с Баллиолем и Эдуардом III. Перемирие Стюарта с англичанами длилось недолго, однако в течение следующих лет он не принимал деятельного участия в борьбе за освобождение Шотландии и на время потерял пост регента.

Регент Шотландии 
В 1341 году в страну вернулся король Давид II. Роберт Стюарт был немедленно отстранен от участия в управлении Шотландией. Трения между Стюартом и королём обострились до такой степени, что во время битвы при Невиллс-Кроссе батальон Роберта покинул поле боя, чем в значительной степени способствовал поражению шотландских войск. В результате этого сражения Давид II оказался в английском плену, а Роберт Стюарт вновь стал правителем Шотландии. В отличие от своего деда, короля Роберта Брюса, Стюарт не имел военного таланта и не обладал значительными организаторскими способностями. В период его регентства в 1341—1357 годах в государственной администрации воцарился хаос, резко упали доходы королевской казны, участились междоусобицы баронов, английские войска оккупировали южные регионы страны. Переговоры об освобождении короля продвигались крайне тяжело: Эдуард III требовал признания себя или одного из своих детей наследником шотландской короны, что не могло вызвать поддержки у Роберта Стюарта. Лишь в 1357 году сторонам удалось достичь компромисса, и Давид II вернулся в Шотландию.

Лидер оппозиции 
В 1357 году король Давид II начинает осуществлять комплекс реформ, направленных на усиление центральной власти и консолидацию финансовых ресурсов короны. Эти мероприятия вызвали недовольство шотландских магнатов во главе с Робертом Стюартом. Он сблизился с крупными баронами западной Шотландии, горного региона, в котором сохранился гэльский язык и культура: Джоном Мак-Дональдом, лордом Островов, Уильямом О’Беоланом, графом Росса, и другими. Второй брак короля и его явные симпатии к идее наследования шотландского престола английским принцем также усилили антагонизм между Давидом II и Стюартом. Однако решительные действия короля: вторжение в Аргайл, оккупация Росса в 1369 году, а также арест самого Роберта Стюарта в 1368 году, позволили нейтрализовать недовольных. Поражение оппозиции в значительной степени было следствием неуверенности её лидера, Роберта Стюарта, всегда готового к примирению с королём.

Король Роберт II

Внутренняя политика 
После смерти Давида II Роберт Стюарт, как его ближайший наследник, был 26 марта 1371 года коронован в Скуне королём Шотландии. Начался более, чем трехсотлетний период правления династии Стюартов.

Роберт II, по признанию современников «скромный, приветливый и великодушный» (Bower, Walter, Scotichronicon), не обладал особенными государственными способностями. Уже в самом начале его правления, в 1371 году, против Стюарта выступил Уильям, 1-й граф Дуглас, оспаривавший права Роберта на корону. Король предпочел откупиться от Дугласа рукой дочери и рядом высоких постов в государстве. Это послужило началом роста влияния крупных магнатов в Шотландии, фактически установившим контроль над королевской властью в период правления Роберта II и его сына. Одновременно начался процесс «стюартизации» страны: массовой раздачи земель и титулов членам обширной семьи короля и его родственникам: к 1377 году почти половина всех графов Шотландии принадлежала к роду Стюартов.

Значительное отличие периода правления первых Стюартов от эпохи Давида II состояло также в резком падении доходов короны: предоставление различных налоговых и таможенных привилегий шотландским баронам и чиновникам, отчуждение земель королевского домена и, что самое существенное, прекращение практики взимания налога на доходы более чем вдвое сократило доходную часть государственного бюджета. Средства, накопленные Давидом II, были растрачены.

Развал системы королевской администрации при Роберте II и рост беспорядков и злоупотреблений властью баронами вызвал по инициативе парламента в 1384 году передачу судебно-административных функций короля его старшему сыну, Джону, графу Каррикскому. Стареющий король фактически отстранился от управления страной. В 1389 году из-за тяжелой травмы наследника правителем Шотландии стал Роберт Стюарт, граф Файф, третий сын короля. 19 апреля 1390 года Роберт II скончался.

Внешняя политика 
Воцарение Роберта II не повлекло за собой изменения шотландской внешней политики: уже в 1371 году был заключен Венсеннский договор с Францией: стороны обязались не заключать сепаратного мира с Англией без согласия союзника. В 1378 году в Европе начался Великий раскол католической церкви. Поскольку Англия поддержала римского папу, Шотландия перешла на сторону авиньонского. Не желая, однако, разрывать перемирия с Англией, Роберт II продолжал осуществлять платежи в счет выкупа Давида II.

Смерть Эдуарда III в 1377 году устранила английскую угрозу независимости Шотландии. Этим воспользовались шотландские бароны, которые, в условиях пассивности короля, развернули приграничную войну с Англией. Уже в 1384 году после окончания перемирия, войска Арчибальда Дугласа захватили Лохмабен и выбили англичан из Аннандейла. Для поддержки военных операций против Англии в Шотландию был направлен французский экспедиционный корпус Жана де Вьена. Однако франко-шотландское военное сотрудничество результата не принесло и после похода молодого Ричарда II на Эдинбург, Роберт II заключил перемирие. Но уже в 1388 году бароны южной Шотландии во главе с Джеймсом, графом Дугласом, вновь предприняли поход в Нортумберленд и в битве при Оттерберне разбили английскую армию Генри «Хотспура» Перси, сына графа Нортумберленда.

Браки и дети 

 (1349) Элизабет Мур, дочь сэра Адама Мура
 Маргарита, была замужем (с 1350-х) за Джоном Макдональдом, лордом Островов
 Джон (Роберт III) (1337—1406), король Шотландии
 Уолтер (1338—1363), 1-й граф Файфский, был женат на Изабелле Макдафф, графине Файф
 Роберт (1339—1420), герцог Олбани; был женат на Маргарет Грэм, графине Ментейт (1334—1380) и на Мюриэлле Кит (умерла в 1449)
 Александр (1343—1394), 1-й граф Бьюкен; был женат на Ефимии, графине Росс
 Марджори, была замужем за Джоном Данбаром, 1-м графом Морейским, затем за Александром Китом
 Джоанна (Джин), была замужем за сэром Джоном Китом (умер в 1375), затем за Джоном Лайоном, лордом Гламисом (умер в 1383) и за сэром Джеймсом Сэндилендсом
 Изабелла (умерла в 1410), была замужем за Джеймсом Дугласом, 2-м графом Дугласом, затем, с 1389 года, за Дэвидом Эдмонстоуном
 Элизабет, была замужем за Томасом де ла Хэем
 Екатерина, была замужем за сэром Робертом Логаном

 (1355) Ефимия, дочь Хью, графа Росса
 Дэвид (1356—?), 1-й граф Стратерн
 Уолтер (1360—1437), 1-й граф Атолл
 Элизабет, была замужем за Дэвидом Линдси, 1-м графом Кроуфорд
 Эгидия, была замужем за Уильямом Дугласом из Нитсдейла

Дети от первого брака были рождены до официального согласия папы римского на брак, что в дальнейшем породило конфликт между потомками Роберта II от первого и второго браков.

Литература 
 John of Fordun, Scotichronicon, continued by Walter Bower
 Nicholson, R.. Scotland: the Later Middle Ages, Edinburgh, 1997

Графы Атолл
Короли Шотландии
Стюарты
Регенты Шотландии
Стюарды Шотландии
Графы Стратерн